Maldybajew ist der Familienname folgender Personen:

 Abdylas Maldybajew (1906–1978), kirgisischer Komponist und Opernsänger mit der Stimmlage Tenor
 Almas Maldybajew (* 1971), kasachischer Unternehmer